Damascus (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Damascus (Maryland), lloc designat pel cens a l'estat de Maryland
 Damascus (Ohio), àrea no incorporada i lloc designat pel cens a cavall dels comtats de Mahoning i Columbiana a l'estat nord-americà d'Ohio
 Damascus (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Damascus  o Damasc , ciutat capital de Síria